El Soler (Aguilar de Segarra), masia al Bages
 El Soler (Albanyà), masia a l'Alt Empordà
 El Soler (Calders), masia al Moianès
 El Soler (Calonge de Segarra), caseria a l'Anoia
 El Soler de Clariana, masia al Solsonès
 El Soler (Mura), masia al Bages
 El Soler (Oristà), masia a Osona
 El Soler (Pinell de Solsonès), masia de Pinell
 El Soler (les Preses), masia a la Garrotxa
 El Soler (Rosselló), municipi del Rosselló
 El Soler (Sant Hilari Sacalm), mas al terme de Sant Hilari (la Selva)
 El Soler (Santa Eulàlia de Riuprimer), masia a Osona
 El Soler (Tavèrnoles), masia a Osona
 El Soler de Jaumàs, masia de Puig-reig
 el Soler de n'Hug, mas fortificat al sud-oest del terme de Prats de Lluçanès (Osona) 
 El Soler de Puig-redon, masia de Torà (la Segarra)
 El Soler de Terrades, masia de Moià